Ливађе може бити:
 Ливађе (Брус), насеље у општини Брус у Расинском округу, Република Србија
 Ливађе (Липљан), насеље у општини Липљан у Косовском округу, Република Србија
 Ливађе (средњи век), средњовековни рудник и трг на Копаонику